Taipán puede referirse a:

 Oxyuranus scutellatus, especie de serpiente originaria del norte de Australia y Nueva Guinea, comúnmente conocida como taipán.
 Tai-pan (大班),  palabra de origen cantonés empleada en parte de China para hacer referencia a los «hombres de negocios extranjeros».